Cabinda steht für:

 Provinz Cabinda, nördliche Exklave von Angola
 Cabinda (Stadt), Hauptstadt der Provinz Cabinda
 das römisch-katholische Bistum Cabinda
 Republik Cabinda, ein international nicht anerkannter Staat im Gebiet von Cabinda
 Cabinda (Rebsorte), schwarze Rebsorte aus Portugal
 Cabinda (Tanz), ein afrobrasilianischer Tanz

Siehe auch:
 Cabinda-Konflikt
 Kabinda